Xenia Gueorguievna de Russie, née le  au palais du grand-duc Michel (Saint-Pétersbourg, Russie) et morte le  à Glen Cove (New York), est une princesse de Russie, fille du grand-duc George Mikhaïlovitch de Russie et de la princesse Marie de Grèce.

Biographie  
Xenia Gueorguievna reçoit une éducation soignée, apprenant l'anglais, le français et acquiert des notions de grec, la langue maternelle de sa mère. Elle parle russe avec son père et anglais avec sa mère.

Elle passe ses vacances en France, en Italie, en Crimée et dans diverses autres régions. Lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale, leur mère prend la décision de s'installer en Angleterre pour la période de la guerre.

Notes et références

Liens externes 

 

 

Princesse de Russie au XXe siècle
Naissance en août 1903
Naissance à Saint-Pétersbourg
Décès en septembre 1965
Décès à Glen Cove
Décès à 62 ans
Naissance dans le gouvernement de Saint-Pétersbourg
Récipiendaire de l'ordre de Sainte-Catherine
Récipiendaire de l'ordre des Saintes-Olga-et-Sophie